По данным международной организации винограда и вина (OIV), в 2011 году Испания была третьей страной в мире (после Италии и Франции) по производству вин (34,3 млн гектолитров) и первой — по площади виноградников (1,0 млн гектар).

Производство вин в автономных сообществах Испании 

Вино производится во всех без исключения автономных сообществах Испании (статистика за 2008 год в гектолитрах):
 Андалусия — 1,5 млн
 Арагон — 897 тыс.
 Астурия — 2 тыс.
 Балеарские острова — 36 тыс.
 Валенсия — 2,2 млн
 Галисия — 1 млн
 Канарские острова — 165 тыс.
 Кантабрия — 5 тыс. (2007 год)
 Кастилия — Ла-Манча — 19 млн (свыше 50 % от общего производства)
 Кастилия и Леон — 1,5 млн
 Каталония — 3,3 млн (9 % от общего производства)
 Мадрид — 184 тыс.
 Мурсия — 676 тыс.
 Наварра — 750 тыс.
 Риоха — 2 млн
 Страна Басков — 761 тыс.
 Эстремадура — 3,4 млн (9 % от общего производства)

Классификация испанских вин 

Классификация испанских вин регламентируется законом о виноградниках и вине () от 10 июля 2003 года, который выделяет следующие уровни системы защиты происхождения и качества вин:
 Столовые вина (Vinos de Mesa)
 Собственно столовые вина (Vinos de Mesa)
 Столовые вина c правом на обозначение «вина земель» (Vinos de las Tierras) (местные вина)
 Качественные вина, произведённые в определённых регионах (Vinos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas, VCPRD)
 Качественные вина с географическими указаниями (Vinos de Calidad con Indicaciones Geográficas)
 Вина с наименованиями по происхождению (Vinos con Denominaciones de Origen, DO; с 2016 года — Denominación de Origen Protegida, DOP)
 Вина с признанными наименованиями по происхождению (Vinos con Denominaciones de Origen Calificadas, DOCa). Аббревиатура на каталанском языке отличается от испанской: DOQ (Denominacions d’Origen Qualificades)
 Вина па́го (Vinos de Pagos)

В 2008 году 66 % (24,6 млн гектолитров) от общего производства вин (37,4 млн гектолитров) составили столовые вина и 33 % (12,4 млн гектолитров) — VCPRD.

Территории выращивания винограда и производства и выдержки вин различных уровней чётко ограничены в соответствии с географическими и технологическими факторами. Каждый уровень системы имеет разрешённые сорта винограда с соответствующими ограничениями на урожай, а также регламентированные характеристики разрешённых к производству типов вин.

Географические названия, соответствующие определённым уровням системы, не могут применяться к винам, не соответствующим требованиям этих уровней, даже если они указывают на их действительное происхождение.

Собственные столовые вина (Vinos de Mesa) 
Традиционное название столовых вин в Испании — vinos de pasto ( — пастбище), поскольку так называли простые вина, которыми пастухи запивали свой обед на пастбище. Столовыми считаются вина, не отнесённые ни к одному из перечисленных ниже уровней.

Местные вина (Vinos de las Tierras) 

Обозначение «vino de la tierra…» в сочетании с географическим указанием используется для столовых вин, удовлетворяющих следующим требованиям:
 Территория виноделия, с которой они происходят, независимо от своей протяжённости ограничена в соответствии с определёнными географическими и сельскохозяйственными условиями, которые могут передать винам особенные характеристики
 Регламентированы географическое указание, территория, разрешённые сорта винограда и типы вин, их минимальная естественная крепость и органолептические характеристики
Географическими указаниями местных вин могут являться только названия административно-территориальных единиц.

На 17 февраля 2011 года к этому уровню относилось 43 географических указания.

Качественные вина с географическими указаниями (Vinos de Calidad con Indicaciones Geográficas) 
Под качественными винами с географическими указаниями понимаются вина, произведённые на определённой территории из местного винограда, качество, репутация и характеристики которых обусловлены географическими и технологическими факторами, проявляющимися при выращивании винограда и производстве и выдержке вина.

Качественные вина с географическими указаниями маркируются обозначением «vino de calidad de…» в сочетании с названием территории производства.

Этот уровень является переходным к уровню DO(P). На 23 сентября 2010 года к нему относилось 6 географических указаний.

Вина с наименованиями по происхождению (Denominación de Origen Protegida, DOP, ранее DO) 

Под наименованием по происхождению понимается название определённой территории, официально признанное для обозначения вин, удовлетворяющих следующим требованиям:
 Вина произведены в пределах этой территории из местного винограда
 Благодаря своему происхождению вина обладают высоким престижем на рынке
 Качество и характеристики вин обусловлены главным образом географическим положением этой территории, включающим природные и технологические факторы
Обязательным требованием для признания DO(P) является предшествующее признание соответствующей территории как территории производства качественных вин с географическим указанием в течение по меньшей мере 5 лет. Границы территории DO охватывают только почвы, особо подходящие для выращивания винограда.

Используемое для игристых вин Испании наименование Cava, не являющееся географическим, тем не менее классифицируется как DO.

На 12 сентября 2011 года в Испании насчитывалось 67 DO.

Вина с признанными наименованиями по происхождению (Vinos con Denominaciones de Origen Calificadas, DOCa/DOQ) 

Помимо требований уровня DO, уровень DOCa удовлетворяет следующим требованиям:
 Прошло не менее 10 лет с момента признания соответствующей территории как территории производства вин c DO
 Вина бутилируются в пределах зарегистрированных на территории DOCa виноделен
 С первых этапов производства вин и до выхода их на рынок осуществляется физико-химический и органолептический контроль
 В зарегистрированных на территории DOCa винодельнях, которые должны отделяться от других виноделен и строений по крайней мере одной дорогой, используются виноград, виноградный сок и вино только с зарегистрированных виноделен этого же DOCa, и производятся и бутилируются только вина с DOCa или вина признанных паго (Vinos de Pagos Calificados)
 Почвы, пригодные для выращивания винограда для производства вин с правом на DOCa, ограничиваются картографически

К началу 2012 года к этому уровню относились только DOCa Rioja (располагается на территории нескольких автономных сообществ) и DOQ Priorat (Каталония).

Вина па́го (Vinos de Pago) 
Под па́го ( — виноградник) понимается местность со своими особенностями почвы и собственным микроклиматом, выделяющими её среди соседних территорий, известная под названием, связанным с традиционным способом виноделия, в соответствии с которым производятся выдающиеся вина. Официально ограниченная площадь паго должна быть меньше площади муниципия, на территории которого паго полностью или частично находится.

Традиционный способ виноделия считается существующим, если название паго используется на рынке в качестве общепринятой формы обозначения соответствующих вин в течение по меньшей мере 5 лет.

Паго, целиком находящиеся на территории DOCa, называются признанными (Pagos Calificados). Вина этих паго, удовлетворяющие требованиям уровня DOCa, обозначаются как вина признанных паго (Vinos de Pagos Calificados).

Этот уровень является высшим в классификации испанских вин.

На 11 апреля 2014 года в Испании было классифицировано 12 паго:
 Dominio de Valdepusa (с 2003 года) (Кастилия — Ла-Манча)
 Guijoso (с 2005 года) (Кастилия — Ла-Манча)
 Finca Élez (с 2007 года) (Кастилия — Ла-Манча)
 Dehesa del Carrizal (с 2007 года) (Кастилия — Ла-Манча)
 Pago de Arínzano (с 2008 года) (Наварра)
 Prado de Irache (с 2009 года) (Наварра)
 Pago de Otazu (с 2009 года) (Наварра)
 Campo de la Guardia (с 2009 года) (Кастилия — Ла-Манча)
 Pago Florentino (с 2009 года) (Кастилия — Ла-Манча)
 Casa del Blanco (с 2010 года) (Кастилия — Ла-Манча)
 Pago Calzadilla (с 2011 года) (Кастилия — Ла-Манча)
 Los Balagueses (с 2011 года) (Валенсия)
Aylés (с 2011 года) (Арагон)
El Terrazo (с 2011 года)(Валенсия)
Chozas Carrascal (с 2012 года) (Валенсия)

Термин «pago» встречается в названии многих вин, поскольку переводится как «виноградник», и не означает их принадлежности к уровню Vinos de Pagos, на которую могут указывать только названия классифицированных паго.

Наиболее известным аналогом испанских паго можно считать Grands Crus Бургундии. Последние, однако, не являются самостоятельной категорией в классификации французских вин и выделяются в пределах AOC.

Соответствие испанской классификации вин другим европейским классификациям 
В основе испанской, итальянской и французской классификаций лежит общий принцип — выделение территорий в соответствии с уровнем производимых на них вин. Этот же принцип лёг и в основу упрощённой классификации, принятой Евросоюзом:

Выдержка испанских вин 

В Испании срок выдержки вин долгое время считался основным критерием их качества. В соответствии с этой традицией законом регламентированы следующие обозначения различной выдержки вин:
 Общие обозначения для местных вин и качественных вин, произведённых в определённых регионах (VCPRD)
 Roble — не менее 18 месяцев суммарной выдержки в дубовых ёмкостях объёмом не более 600 литров и в бутылках
 Añejo (анье́хо) — не менее 24 месяцев суммарной выдержки в дубовых ёмкостях объёмом не более 600 литров и в бутылках
 Viejo (вье́хо) — не менее 36 месяцев выдержки, имеющей оксидативный характер благодаря воздействию света, кислорода, тепла или всего перечисленного
 Обозначения для тихих качественных вин, произведённых в определённых регионах (Vinos Tranquilos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas, VTCPRD)
 Crianza
 Для красных вин: не менее 24 месяцев выдержки, из которых по крайней мере 6 — в дубовых бочках объёмом не более 330 литров
 Для белых и розовых вин: не менее 18 месяцев выдержки, из которых по крайней мере 6 — в дубовых бочках объёмом не более 330 литров
 Reserva
 Для красных вин: не менее 36 месяцев суммарной выдержки в дубовых бочках объёмом не более 330 литров и в бутылках, из которых по крайней мере 12 — в бочках
 Для белых и розовых вин: не менее 24 месяцев суммарной выдержки в дубовых бочках объёмом не более 330 литров и в бутылках, из которых по крайней мере 6 — в бочках
 Gran Reserva
 Для красных вин: не менее 60 месяцев суммарной выдержки в дубовых бочках объёмом не более 330 литров и в бутылках, из которых по крайней мере 18 — в бочках
 Для белых и розовых вин: не менее 48 месяцев суммарной выдержки в дубовых бочках объёмом не более 330 литров и в бутылках, из которых по крайней мере 6 — в бочках
 Обозначения для игристых качественных вин, произведённых в определённых регионах (Vinos Espumosos de Calidad Producidos en Regiones Determinadas, VECPRD)
 Premium (Reserva) — обозначения, разрешённые для всех VECPRD
 Gran Reserva — обозначение для игристых вин DO Cava с выдержкой не менее 30 месяцев, отсчитываемой с момента тиража (розлива) до момента дегоржажа

Нерегламентированное обозначение «joven» (хо́вен) часто употребляется для невыдержанных вин.

Некоторые винодельческие регионы Испании 

Наибольшей известностью за пределами Испании пользуются:

DOCa Rioja 

Наиболее известный винодельческий регион Испании — Рио́ха — располагается вдоль берегов реки Эбро на севере страны. Статус DOCa впервые был присвоен в 1991 году именно винам Риохи.

Плотность виноградников в соответствии с регламентом DOCa Rioja не должна быть менее 2850 и более 4000 лоз на гектар. При этом объём урожая ограничивается 65 и 90 центнерами с гектара для красных и белых сортов соответственно. Поскольку из каждого центнера винограда разрешается получать не более 70 литров вина, ограничение урожайности DOCa Rioja в гектолитрах с гектара составляет 45,5 для красных сортов и 63 — для белых.

Основой знаменитых красных вин Риохи является темпранильо — самый известный испанский сорт винограда. Остальные разрешённые красные сорта, как правило, дополняют его в купажах. Кроме того, в Риохе производятся белые (главным образом из виуры) и розовые вина. В последних, согласно регламенту DOCa Rioja, не менее 25 % купажа должны составлять красные сорта винограда.

DO Ribera del Duero 

Рибера-дель-Дуэро в переводе с испанского означает «долина реки Дуэро». Участок этой долины, относящийся к DO, представляет собой вытянутую вдоль реки Дуэро полосу около 100 километров в длину и 35 в ширину. Территория DO Ribera del Duero включает около сотни муниципиев четырёх провинций автономного сообщества Кастилия и Леон: Бу́ргос, Вальядолид, Сеговия, Со́рия.

Регламент DO разрешает производить только красные и розовые вина. При этом купажи красных вин должны состоять по меньшей мере на 75 % из темпранильо и содержать не более 5 % (в сумме) сортов гарнача и альбильо. В купажах розовых вин красных сортов должно быть не менее 50 %.

Плотность виноградников, предусмотренная регламентом, должна составлять от 2000 до 4000 лоз на гектар. При этом максимальная урожайность ограничивается 70 центнерами винограда с гектара. Поскольку из каждого центнера разрешается получать не более 70 литров вина, ограничение урожайности можно пересчитать в 49 гектолитров на гектар.

DO Rueda 

Аппелласьон Руэда, также расположенный вдоль русла Дуэро, специализируется на производстве сортовых белых вин из вердехо (не менее 50%). Хотя в винах разрешено использовать совиньон-блан и макабео, бóльшая часть продукции представляет собой сортовые (моносепажные) вина, полностью состоящие из вердехо. С 2002 года разрешено также производство красных вин, но их доля в продукции аппелласьона пока незначительна.

DOQ Priorat

DO Rías Baixas 

Риас Байшас — это название западного побережья Галисии, испещрённого фьордами (). Этот винодельческий регион большей частью располагается в провинции Понтеведра и делится на пять зон (перечислены с севера на юг):
 Ribeira do Ulla
 Название этой зоны в переводе с галисийского означает «долина реки Улья». Она располагается на границе провинций Ла-Корунья и Понтеведра, проходящей по этой реке
 Val do Salnés — прибрежная часть долины реки У́мия ()
 Soutomaior — устье реки Ле́рес ()
 Condado do Tea — долина левого (галисийского) берега реки Миньо в месте впадения в неё притока Теа ()
 O Rosal — продолжение зоны Condado do Tea на атлантическом побережье

DO Jerez 

Бо́льшая часть муниципиев, входящих в регион производства знаменитого креплёного вина хе́рес, располагается в провинции Ка́дис (Андалусия). Традиционными центрами виноделия считаются города Хере́с-де-ла-Фронтера (), Санлу́кар-де-Баррамеда () и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (). Кроме того, на территории DO Jerez особо выделяется DO Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, где существуют местные особенности производства хереса.

Разрешёнными для производства хереса сортами винограда являются паломи́но () и педро химе́нес (). Особенность производства хереса (за исключением некоторых его типов) — выдержка этого вина под плёнкой культуры особых хересных дрожжей, которую называют флёр ().

Также в DO Jerez из винограда москате́ль () производят одноимённые сладкие вина.

DO Cava 

В этот регион, производящий известное игристое вино ка́ва, входит около полутора сотен муниципиев, расположенных в различных частях Испании. Большинство их находится в каталонских провинциях Барселона и Таррагона, в пределах исторической территории Пенеде́с (), где в комарке Альт-Пенеде́с () и располагается главный центр производства кавы — Сант-Садурни́-д’Анойя ().

Кава производится традиционным методом вторичной ферментации в бутылках. Самым известным производителем является дом Codorníu, занимающаяся виноделием с XVI века. Именно представитель этого семейства Josep Raventós i Fatjó после визита в Шампань произвёл в 1872 году первую партию кавы — игристого вина, произведённого по традиционной шампанской технологии из каталонских сортов винограда макабе́о (), шаре́лло () и парелья́да ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт DOCa Rioja
 Официальный сайт DO Ribera del Duero
 Официальный сайт DO Rías Baixas
 Официальный сайт DO Jerez
 Официальный сайт DO Cava